Бретт Чарльз Ро́джерс (род. 17 февраля 1981 года, Чикаго, США) — американский профессиональный боец смешанного стиля, выступающий в тяжёлой весовой категории. Он дважды являлся претендентом на чемпионские пояса, однако оба раза терпел поражения: от Фёдора Емельяненко (за титул чемпиона WAMMA) и Алистара Оверима (за титул чемпиона Strikeforce). После был побеждён Джошем Барнеттом в четвертьфинале Гран-при тяжеловесов Strikeforce (удушение).

Результаты выступлений в ММА 

|-
|Поражение
|align=center|17-10 (1)
| Деррик Мехмен
|Решением (единогласным)
|ADW - Abu Dhabi Warriors 2
|26 марта 2015
|align=center|3
|align=center|5:00
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|17-9 (1)
| Асламбек Мусаев
|Техническим нокаутом (удары)
|ACB 10 - Coliseum Time
|4 октября 2014
|align=center|1
|align=center|3:25
|Грозный, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|16-9 (1)
| Денис Гольцов
|Решением (единогласным)
|Tech-Krep Fighting Championship - Prime 3
|19 сентября 2014
|align=center|3
|align=center|5:00
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|16-8 (1)
| Магомед Маликов
|Остановка боя (перелом голени)
|Fight Nights - Battle of Moscow 16
|26 января 2015
|align=center|2
|align=center|1:40
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|15-8 (1)
| Евгений Ерохин
|Нокаутом (удар)
|FEFoMP - Mayor Cup 2014
|17 мая 2014
|align=center|2
|align=center|3:27
|Хабаровск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|15-7 (1)
| Юсуке Кавагучи
|Нокаутом (удары)
|IGF 1 - Inoki Genome Fight 1
|5 апреля 2014
|align=center|1
|align=center|0:28
|Токио, Япония
|
|-
|Поражение
|align=center|14-7 (1)
| Константин Ерохин
|Решением (единогласным)
|Fight Nights - Battle of Moscow 15
|28 марта 2014
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|14-6 (1)
| Фил де Фриз
|Сабмишном (удушение сзади)
|Inoki Bom-Ba-Ye 2013
|
|align=center|1
|align=center|3:45
|Токио, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|14-5 (1)
| Эдсон Рамос
|Нокаут (удары)
|SFE II
|30 ноября 2013
|align=center|1
|align=center|0:20
|Кито, Эквадор
|
|-
|Победа
|align=center|13-5 (1)
| Евгений Ерохин
|Раздельное решение судей
|FEFoMP: Mayor cup 2013
|5 октября 2013
|align=center|3
|align=center|5:00
|Южно-Сахалинск, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|12-5 (1)
| Александр Волков
|Единогласное решение
|Bellator 75
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Хаммонд, Индиана, США
|
|-
|Победа
|align=center|12-4 (1)
| Кевин Аспланд
|Технический нокаут (остановка боя по решению врача)
|Bellator 71
|22 июля 2012
|align=center|2
|align=center|5:00
|Честер, Западная Виргиния, США
|
|-
|
|align=center|11-4 (1)
| Тодд Аллии
|Остановка боя (удар в затылок)
|Donofrio Entertainment — My Bloody Valentine
|18 февраля 2012
|align=center|1
|align=center|1:18
|Оберн-Хиллс, Мичиган, США
|
|-
|Поражение
|align=center|11-4
| Эдди Санчес
|Раздельное решение
|Titan Fighting Championships
|23 сентября 2011
|align=center|3
|align=center|5:00
|Канзас-Сити, Канзас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|11-3
| Джош Барнетт
|Сдача (удушение)
|Strikeforce: Overeem vs. Werdum
|18 июня 2011
|align=center|2
|align=center|1:17
|Даллас, Техас, США
|
|-
|Победа
|align=center|11-2
| Рубен Виллериал
|Решение (единогласное)
|W-1 new Ground
|23 октября 2010
|align=center|3
|align=center|5:00
|Галифакс, Новая Шотландия, Канада
|
|-
|Поражение
|align=center|10-2
| Алистар Оверим
|Техническим нокаутом (удары)
|Strikeforce: Heavy Artillery
|15 мая 2010
|align=center|1
|align=center|3:40
|Сент-Луис, Иллинойс, США
|
|-
|Поражение
|align=center|10-1
| Фёдор Емельяненко
|Техническим нокаутом (удары)
|Strikeforce: Fedor vs. Rogers
||7 ноября 2009
|align=center|2
|align=center|1:48
|Хоффман, Чикаго, США
|
|-
|Победа
|align=center|10-0
| Андрей Орловский
|Техническим нокаутом (удары)
|Strikeforce: Lowler vs. Shields
|6 июня 2009
|align=center|1
|align=center|0:23
|Сент-Луис, Иллинойс, США
|
|-
|Победа
|align=center|9-0
| Абонго Хумфри
|Нокаут (удары коленями)
|Strikeforce: Shemrock vs. Diaz
|11 апреля 2009
|align=center|2
|align=center|1:38
|Сан-Хосе, Калифорния, США
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
| Джон Мюрэй
|Нокаут (удар)
|EliteXC: Praimtime
|31 мая 2008
|align=center|1
|align=center|1:01
|Ньюарк, Нью-Джерси, США
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
| Джеймс Томпсон
|Нокаут (удар)
|EliteXC: Street Certified
|16 февраля 2008
|align=center|1
|align=center|2:24
|Санрайз, Флорида, США
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Релф Келли
|Сабмишном (удары)
|EliteXC: Renegade
|10 ноября 2007
|align=center|1
|align=center|1:43
|Корпус-Кристи, Техас США
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Джош Мельшар
|Нокаут (удар)
|EFX:Fury
|1 февраля 2007
|align=center|1
|align=center|0:12
|Миннеаполис, Миннесота, США
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Марк Рэкайн
|Техническим нокаутом (удары)
|EFX:Fury
|17 декабря 2006
|align=center|1
|align=center|2:35
|Миннеаполис, Миннесота, США
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Браин Хеден
|Нокаут (удары)
|EFX:Fury
|1 ноября 2006
|align=center|1
|align=center|1:20
|Миннеаполис, Миннесота, США
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Крис Кларк
|Техническим нокаутом (удары)
|EFX:Fury
|3 мая 2006
|align=center|1
|align=center|0:37
|Миннеаполис, Миннесота, США
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Стэн Стронг
|Нокаут (удары)
|UCS:Throwdown at the T-Bar
|30 июля 2005
|align=center|2
|align=center|0:13
|Миннеаполис, Миннесота, США
|
|-
|}

Ссылки 
 Профиль Бретта Роджерса на сайте Sherdog 
 Профиль Бретта Роджерса на сайте Fighttime

Бойцы смешанных единоборств США